Marija steht für:
 Marija, die slawische und baltische Form des weiblichen Vornamens Maria

Marija bezeichnet außerdem:
 Marija, ukrainischer Name des Ortes Lenina in der Ostukraine
 Marija (1969), deutscher Fernsehfilm von Peter Palitzsch (1969) 
 Marija (1978), deutscher Fernsehfilm von Horst Flick (1978) 
 Marija (2016), schweizerisch-deutscher Spielfilm von Michael Koch (2016)
 Marija (Sängerin) (* 1982), Künstlername der bulgarischen Popfolk-Sängerin Marija Panajotowa Andonowa (Мария Панайотова Андонова)